Budzislawski ist der Name von

 Herbert Budzislawski (auch Herbert Budzislawsky; 1920–1943), jüdischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hermann Budzislawski (1901–1978), deutscher Journalist und Medienwissenschaftler